Die Scottish Football League Division One wurde 1949/50 zum 50. Mal ausgetragen. Es war zudem die 53. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 10. September 1949 und endete am 1. Mai 1950. In der Saison 1949/50 traten 16 Vereine in insgesamt 30 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewannen zum insgesamt 27. Mal in ihrer Vereinsgeschichte die Glasgow Rangers. Queen of the South und Stirling Albion stiegen am Saisonende in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 30 Treffern Willie Bauld von Heart of Midlothian.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1949/50 bei statto.com
 Scottish Division One 1949/50 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1949/50
1949 50